Oliver Marach e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di partecipare al concomitante torneo di Amburgo.

In finale Matteo Berrettini e Daniele Bracciali hanno battuto Denys Molčanov e Igor Zelenay con il punteggio di 7-62, 7-65.

Teste di serie 

  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (semifinale)
  Santiago González /  João Sousa (semifinale)

<li> Roman Jebavý /  Andrés Molteni (primo turno)
<li> Sander Arends /  Antonio Šančić (primo turno)

Alternate 
  Guido Andreozzi /  Jaume Munar (quarti di finale)

Wildcard 

  Adrian Bodmer /  Jakob Paul (quarti di finale)

<li> Marc-Andrea Hüsler /  Luca Margaroli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2018